Overkill’s The Walking Dead — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработчиком является студия Overkill Software, издателем — компания Starbreeze Publishing.  Выход игры состоялся 6 ноября 2018 года на платформе Microsoft Windows.

Игра основана на комиксе Роберта Киркмана — The Walking Dead, который впервые вышел в 2003 году. Также игра входит во вселенную данного комикса.

Игровой процесс 
Действия игры разворачиваются в Вашингтоне, округ Колумбия, где четырём главным персонажам — Эйдану, Майе, Гранту и Хизер предстоит путешествовать по заброшенному городу, исследовать районы в поисках припасов, снаряжения и других выживших. Игра будет ориентирована на командное взаимодействие между персонажами. У каждого из персонажей будет свой уникальный набор умений, которые можно улучшать и прокачивать, а также своя роль и игровой стиль. В игре будут присутствовать элементы стелса — любой звук может быть услышан ходячими, а любая ошибка может привлечь орду. В игре будет система повреждения оружия, различное качество патронов и снаряжения. Без должного ухода оружие и снаряжение может выходить из строя, что будет затруднять стрельбу. Например, огнестрельное оружие может заклинить, оптика на прицелах может загрязняться, а глушитель и вовсе сломаться. После выхода, разработчики планируют развитие игры, добавляя новые сюжеты, карты, оружие и многое другое.

Отзывы 
Игра получила смешанные отзывы.

Примечание

Ссылки 
 https://www.overkillsthewalkingdead.com/

Компьютерные игры по вселенной «Ходячие мертвецы»
Компьютерные игры 2018 года
Игры для Windows
Steam-игры
Компьютерные игры, изданные 505 Games
Компьютерные игры, разработанные Overkill Software